Blanca de Castella i d'Anglaterra, esposa del rei de França Sant Lluís dilla del rei Alfons VIII de Castella i d'Elionor d'Anglaterra
 Blanca de Portugal i Castella, filla d'Alfons III de Portugal i de Beatriu de Castella (1259–1321)
 Blanca de Castella (1319 - ?), neta de Jaume II de Catalunya-Aragó.
 Blanca de Borbó, esposa del rei de Castella Pere I el Cruel (1339–1361) 
 Blanca de Castella i Aragó, abadesa del monestir de las Huelgas (morta el 1375)